Бре́ев — русская фамилия; имеет женскую форму Бреева.

Известные носители:
 Бреев, Борис Тимофеевич (? — 1982) — советский учёный, станкостроитель.
 Бреев, Георгий Павлович (1937—2020) — священнослужитель, митрофорный протоиерей, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском (с 1998).
 Бреев, Николай Николаевич (1934 — 1988) — советский футболист, тренер и арбитр.
 Бреев, Сергей Геннадьевич (род. 1987) — российский футболист, полузащитник.